Carlos Ramírez puede referirse a:
 Carlos Ramírez de Arellano, (1814-1874) abogado y escritor español. 
 Carlos Ramírez Suárez, (1902-1978) abogado, escritor y cronista español.
 Carlos Ramírez Sandoval, (1939-) museólogo, curador, escritor, profesor mexicano.
 Carlos Ramírez Ulloa, (1903-1980) ingeniero civil mexicano.
 Carlos Ramírez Centeno (1957-2019), músico peruano, vocalista de la agrupación de cumbia Centeno y exvocalista de Los Destellos, Los Ilusionistas y otros.
 Carlos Ramírez Marín, (1961-) político mexicano.
 Carlos Mauricio Ramírez, (1983-) periodista deportivo venezolano.
 Carlos Ramírez Silva, (1987-) futbolista uruguayo.
 Carlos Andrés Ramírez, (1988-) futbolista colombiano.